Клепко Валерій Володимирович ( 1 січня 1963, Валява) — доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізики полімерів, заступник директора з наукової роботи Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Вибрані наукові публікації
В.В. Клепко- автор понад 100 наукових праць (Scopus) та 2 монографій. Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ.

Монографії 
 1. Булавін Л.А., Клепко В.В. Критичні явища в розчинах полімерів. - К.: Вид. – Київ: ун–ту, 2003. –125 с.
 2. Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ. -Київ: Академперіодика, 2005.- 640 с.

Статті
 1. Mel'nichenko, Y. B., Klepko, V. V., & Shilov, V. V. (1988). Critical phenomena in a polymer-solvent system: slow neutron transmission technique. Polymer, 29(6), 1010-1015.
 2. Klepko, V., Mel'nichenko, Y., & Shilov, V. (1996). Liquid flow through polymer gels. Polymer Gels and Networks, 4(4), 351-361.
 3. Klepko, V. (1999). Neutron transmission and quasi‐elastic neutron scattering in polymer hydrogels. Polymer Engineering & Science, 39(3), 437-442.
 4. Klepko, V. V., Kolupaev, B. B., Kolupaev, B. S., & Lebedev, E. V. (2007). Energy dissipation and modulus defect in heterogeneous systems based on flexible-chain linear polymers. Polymer Science Series B, 49(1), 18-21.
 5. Lebovka, N. I., Lysenkov, E. A., Goncharuk, A. I., Gomza, Y. P., Klepko, V. V., & Boiko, Y. P. (2011). Phase behaviour, microstructure, and percolation of poly (ethylene glycol) filled by multiwalled carbon nanotubes and organophilic montmorillonite. Journal of composite materials, 45(24), 2555-2566.
 6. Lysenkov, E. А., Lebovka, N. I., Yakovlev, Y. V., Klepko, V. V., & Pivovarova, N. S. (2012). Percolation behaviour of polypropylene glycol filled with multiwalled carbon nanotubes and Laponite. Composites science and technology, 72(10), 1191-1195.
 7. Yakovlev, Y. V., Gagolkina, Z. O., Lobko, E. V., Khalakhan, I., & Klepko, V. V. (2017). The effect of catalyst addition on the structure, electrical and mechanical properties of the cross-linked polyurethane/carbon nanotube composites. Composites Science and Technology, 144, 208-214.
 8. Yakovenko, O. S., Matzui, L. Y., Perets, Y. S., Vovchenko, L. L., Klepko, V. V., & Lobko, Y. V. (2019). Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets. Journal of nano-and electronic physics, (11, no. 2), 02032-1.
 9. Lysenkov  Е.А., Klepko V.V. ,  Lysenkova I.P. Features of Structural Organization of Nanodiamonds in the Polyethylene Glycol Matrix // Журнал нано- та електронної фізики. – 2020. – Т. 12, № 4. – 04006. – DOI: 10.21272/jnep.12(4).04006.

Примітки

Джерела 
 1. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України 50 років 1958-2008 Київ-2008 Лебедєв Є.В. (відп. редактор)
 2. 50-річчя доктора фізико-математичних наук Клепка Валерія Володимировича // Полімерний журнал. - 2013. - Т. 35, № 1. - С. 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2013_35_1_3

Українські хіміки
Доктори хімічних наук України
Українські винахідники
Науковці Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Випускники фізичного факультету Київського університету